Хайнрих X (Heinrich, Henry) може да се отнася за:
 
 Хайнрих X Горди, (1137–1139) херцог на Сполето, херцог на Бавария (1126–1139)
 Хайнрих X (Глогау), херцог 1413–1423
 Хайнрих X (Хайнау), херцог (1441–1452)
 Хайнрих X (Ройс-Еберсдорф), граф (1676–1711)
 Хайнрих X (Ройс-Лобенщайн), господар (1647–1671)